Eekman ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolas Eekman (1889–1973), belgischer Maler
 Piet Eekman (* 1964), belgischer Dokumentarfilmer
 Tim Eekman (* 1991), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ekman